Citroën Total World Rally Team – francuski zespół rajdowy Rajdowych Mistrzostw Świata WRC.

Osiągnięcia 
 Rajdowe Mistrzostwo Świata Konstruktorów w latach 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.
 Rajdowe Wicemistrzostwo Świata Konstruktorów w roku 2007.
 Rajdowe Mistrzostwo Świata Kierowców w latach 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 wywalczone przez Sébastiena Loeba.
 Rajdowe Wicemistrzostwo Świata Kierowców w roku 2003, wywalczone przez Sébastiena Loeba.

Starty w WRC

Samochody 
W latach 2001 – 2005 oficjalnym samochodem teamu był Citroën Xsara WRC. W roku 2006, po zdobyciu trzech tytułów mistrzowskich w klasyfikacji konstruktorów, zespół na rok wycofał się z rywalizacji, by przygotowywać nowy samochód na kolejny sezon. Powrócił w 2007 z Citroënem C4 WRC, którym ścigał się do końca sezonu 2010.

Od sezonu 2011 nowym samochodem zespołu jest Citroën DS3 WRC, zbudowany zgodnie z nowymi przepisami FIA.

Kierowcy 
  Jesús Puras (2001–2002)
  Thomas Rådström (2001–2002)
  Philippe Bugalski (2001–2003)
  Sébastien Loeb (2001–2005, 2007–2013)
  Colin McRae (2003)
  Carlos Sainz (2003–2005)
  Francois Duval (2005)
  Daniel Sordo (2007–2010, 2013)
  Sébastien Ogier (2011–2012)
  Mikko Hirvonen (2012–2013)
  Mads Østberg (2014–nadal)
  Kris Meeke (2013–2018)

Przypisy 

Zespoły WRC